Los Millares är en fornlämning i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Almería och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Los Millares ligger  meter över havet.

Terrängen runt Los Millares är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Los Millares. Runt Los Millares är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Almería,  km söder om Los Millares. Omgivningarna runt Los Millares är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Andalusien